Priestland ist der Familienname folgender Personen:

 David Priestland, britischer Historiker
 Rhys Priestland (* 1987), walisischer Rugby-Union-Spieler